Un bois est une petite forêt, souvent une forêt claire. On désigne aussi par bois la matière ligneuse qui prend part à la composition d'un arbre ou autre plante ligneuse :

Matière 
 Bois, (idéogramme 木), un des cinq éléments dans la vision extrême-orientale.
 Bois, tissu végétal des arbres.
 Bois, matériau de construction.
 Bois, forme de combustible.
 Bois, organe osseux ramifié sur la tête des cervidés.
 Bois, instruments à vent dont le son provient d'un biseau ou d'une anche.
 Bois, clubs de golf au manche long servant aux coups longs.

Toponymie
 Bois, commune de la Charente-Maritime
 , nom ou partie du nom de plusieurs communes.

Noms propres
 , patronyme de plusieurs personnalités.

Autres
 Bois, pour gravure sur bois, forme d'illustration
 Bois de Spa, objets, ouvrages dits en bois de Spa ou « Jolités de Spa ».

Voir aussi 

 Les Bois, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône.

Références